Nicely ist der Familienname folgender Personen:

 Catharine J. Nicely (* 1969), deutsch-amerikanische Verlegerin, siehe Palmartpress
 Thomas Ray Nicely (1943–2019), US-amerikanischer Mathematiker und Hochschullehrer